Płonina bezeichnet Dörfer in Polen:
 Płonina (Bolków) (dt. Nimmersatt), Dorf der Gmina Bolków in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Płonina (Sztutowo) (dt. Braunscherhaken), Dorf der Gmina Sztutowo in der Woiwodschaft Pommern